

Géographie 
 Possesse est une commune française située dans le département de la Marne.
 Saint-Jean-devant-Possesse est une commune française située dans le département de la Marne.

Patronyme 
 Lucien Haudos de Possesse (1846-1904), homme politique français.
 Sarah de Possesse, actrice et productrice australienne.